Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brett Steven che ha battuto in finale Andrei Pavel 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Adrian Voinea (secondo turno)
 Marcelo Filippini (quarti di finale)
 Franco Squillari (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)

 Galo Blanco (secondo turno)
 Brett Steven (Campione)
 Andrei Pavel (finale)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1997